Žerotín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Žerotín – comune del distretto di Olomouc, nella regione di Olomouc
Žerotín – comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem